Mesontoplatys är ett släkte av skalbaggar. Mesontoplatys ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Mesontoplatys